Медведевское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в Джанкойском районе Республики Крым Российской Федерации.

Административный центр — село Медведевка.

География 
Расположено в северной части Джанкойского района, в степной зоне полуострова, на побережье Сиваша.

История 

В 1930-х годах был образован Медведевский сельский совет.

Статус и границы Медведевского сельского поселения установлены Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Джанкойского района